Balek ist der Familienname folgender Personen:

 Antonija Balek (* 1968), kroatische Behindertensportlerin
 Christian Balek (* 1974), österreichischer Grasskiläufer
 Markus Balek (* 1985), deutscher Künstler, siehe Balle und der Flo
 Nico Balek (* 1992), österreichischer Grasskiläufer

Siehe auch:
 Ballek